Deze lijst geeft een overzicht van de werken van de 15e-eeuwse schilder Dirk Bouts, die waarschijnlijk afkomstig was uit Haarlem, maar voornamelijk in Leuven werkzaam was.

Schilderijen 
In deze tabel staan de eigenhandige werken van Dirk Bouts en de werken die onder zijn supervisie door ateliermedewerkers zijn vervaardigd.

Kopieën en werk van navolgers

Bronnen 
  (1998): Dirk Bouts. Een Vlaams primitief te Leuven, Leuven: Peeters (catalogus van de tentoonstelling in Leuven)
  (2005): Dirk Bouts, Brussel: Mercatorfonds (vertaald uit het Frans door Marc Vingerhoedt en Paul Van Calster)

Referenties 

Bouts Dirk